Борис Алексеевич Сини́цын (11 августа 1953, Бородино, Одесская область) — советский футболист, защитник, российский футбольный тренер. Заслуженный работник физической культуры Кабардино-Балкарии, заслуженный тренер Башкортостана.

Биография 
На детско-юношеском уровне выступал за одесский «Черноморец», кировоградскую «Звезду» и ленинградский «Зенит». Во взрослом футболе дебютировал в середине 1970-х годов в ленинградском «Динамо», вместе с командой стал победителем зонального турнира второй лиги 1976 года. После этого имел несколько предложений от команд высшей лиги, но предпочёл перейти в ростовский СКА из первой лиги, где закрепиться не сумел. Впоследствии выступал за «Ростсельмаш», «Спартак» (Нальчик), «Динамо» (Ставрополь), «Север» (Мурманск).

В 1980-х годах тренировал юношескую сборную Ростовской области, становился серебряным призёром всесоюзного турнира «Трудовые резервы» (1986, 1989), чемпионом Спартакиады народов РСФСР (1989). С начала 1990-х годов работал с клубными командами Первого и Второго дивизионов России. В 1995 году вывел нальчикский «Спартак» в Первую лигу. В 1999—2000 годах возглавлял латвийский «Вентспилс», становился серебряным (2000) и бронзовым (1999) призёром чемпионата Латвии. С командой «Содовик» в 2001—2002 годах дважды был серебряным призёром зонального турнира второго дивизиона. По ходу сезона 2003 года «Содовик» лидировал, одержав 13 побед в 15 матчах. Перед выездом на гостевые игры группа футболистов «Содовика» выразила вотум недоверия тренеру, подписавшись под заявлением, которое было отправлено генеральному директору клуба. В результате Синицын покинул Стерлитамак и со второго круга сезона-2003 возглавил челябинский «Лукойл», с которым занял 2-е место («Содовик» закончил сезон третьим). На следующий год работал в челябинском клубе спортивным директором. Последним клубом Синицына стала белорусская «Белшина», где тренер возглавлял дублирующий состав.

Личная жизнь 
Супруга Лидия (дев. Коростелёва) — гандболистка, мастер спорта международного класса, выступала за сборную СССР. Старшая дочь Анастасия также профессионально занималась гандболом, мастер спорта России международного класса. Есть младшая дочь Елена.

Примечания

Ссылки 
 Рекорд к юбилею тренера 

Футболисты СССР
Игроки ФК «Динамо» Санкт-Петербург
Игроки ФК СКА Ростов-на-Дону
Игроки ФК «Ростов»
Игроки ФК «Спартак-Нальчик»
Игроки ФК «Динамо» Ставрополь
Игроки ФК «Север»
Футбольные тренеры СССР
Футбольные тренеры России
Тренеры ФК «Обнинск»
Тренеры ФК «Спартак-Нальчик»
Тренеры ФК «Звезда» Иркутск
Тренеры ФК «Нефтехимик» Нижнекамск
Тренеры ФК «Вентспилс»
Тренеры ФК «Содовик»
Тренеры ФК «Спартак» Нижний Новгород
Тренеры ФК «Челябинск»
Тренеры ФК «Оренбург»
Тренеры ФК «Торпедо» Волжский
Тренеры ФК «Сочи-04»
Тренеры ФК «Сахалин»